Македонски изследвания може да се отнася за:

 „Маседониън Стадис“ (Македонски изследвания), списание, издавано в Австрия между 1983 - 1995 година.
 „Маседониън Стадис Джърнъл“, списание, издавано в Австралия периодично от 2014 година;
 „Macedonische Studien“ (Македонски изследвания), произведение на словенския лингвист Ватрослав Облак от 1896 година;
 Общество за македонски изследвания – гръцка научна организация от 1939 година.